

Geografia 
 Francia
 Beton-Bazoches –  comune nella regione dell'Île-de-France
 Marchais-Beton – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Elisabeth Beton Delègue – diplomatica francese, ambasciatrice della Francia presso la Santa Sede

Altro 
 Opération béton – documentario sulla costruzione della più alta diga d'Europa, la Grande Dixence in Svizzera
 Szuper Beton – squadra maschile ungherese di ciclismo su strada